Maxus ist:

 Maxus (Raumfahrtprogramm), deutsch-schwedisches Raumfahrtprogramm zu Materialuntersuchungen unter Bedingungen der Mikrogravitation
 Maxus (Agentur), ehemalige Mediaagentur der GroupM
 Maxus (Band), US-amerikanische Rockband
 Maxus (Automarke), Marke des chinesischen Autoherstellers SAIC Motor
 LDV Maxus, Automodell des britischen Herstellers LDV